Койо — фамилия. Известные носители: 

 Койо, Вильо Йоханнес (1891—1966) — финский писатель. 
 Койо, Никола (род. 1967) — югославский и сербский актёр.